Municipio de Ashtabula puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Ashtabula (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Barnes.
 Municipio de Ashtabula (Ohio), un municipio ubicado en el condado de Ashtabula.